Тобиас Фредрикссон (; ) — шведский лыжник, олимпийский чемпион 2006, чемпион мира.

Спортивная карьера 
Наибольшего успеха Тобиас Фредрикссон добился на Олимпиаде 2006 года в Турине, где он стал олимпийским чемпионом в командном спринте вместе с Бьёрном Линдом, а также получил бронзовую медаль в индивидуальном спринте. Принимал участие в Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити — 17 место в индивидуальном спринте.

На чемпионатах мира завоевал золотую медаль в индивидуальном спринте свободным стилем в 2003 и выиграл бронзу в этой же дисциплине только классикой в 2005 году.

В сезонах 2002-2003 и 2003-2004 годов Тобиас Фредрикссон выигрывал спринтерский зачёт Кубка мира. Всего на его счету 5 побед в индивидуальном спринте и 2 - в командном на этапах Кубка мира.

Родной брат известного профессионального лыжника Матиаса Фредрикссона.

Примечания 

Лыжники Швеции
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам